Het ATP-toernooi van Halle 2001 werd van 11 tot en met 17 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

Het toernooi van 2001 trok 106.300 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle